HBK ist die Abkürzung für:
 Hochschule für Bildende Kunst, siehe Liste von Hochschulen für Bildende Kunst
 Haus der Bildung und Kultur in Waltrop, siehe Volkshochschule Waltrop#Haus der Bildung und Kultur (HBK)
 Heartbreak Kid, den US-amerikanischen Wrestler Shawn Michaels (* 1965)
 Hanseatischer Börsenkreis der Universität Hamburg
 Halmstads BK, einen schwedischen Fußballverein
 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau
 Hottinger, Brüel & Kjær, Messtechnik-Anbieter
 hardback, der englischen Bezeichnung für Bücher mit Hardcover

HBK